Axel Holmström kan avse:

 Axel Holmström (anarkist) (1881–1947), bokförläggare, anarkist och ungsocialist
 Axel Holmström (ishockeyspelare) (född 1996)
  Axel Holmström (uppfinnare) (1870–1954), uppfinnare, flygpionjär och konstnär